Марчиа́но — фамилия:
 Марчиано, Брюс (род. 1956) — американский киноактёр.
 Марчиано, Дави (род. 1969) — монакский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Марчиано, Дэвид (род. 1960) — американский актёр.
 Марчиано, Рокки (1923—1969) — американский боксёр.

См. также 
 Марсиано